Anthropornis (лат., от  — человекоптица) — род вымерших птиц из отряда пингвинообразных. Обитали в эоцене — миоцене (56,0—15,97 млн лет назад). Были наибольшими представителями семейства.

Описание 
Рост взрослой птицы колебался от 1,5 до 1,8 м, вес — от 90 до 135 кг. Имели голову среднего размера, достаточно длинный клюв и шею. Лапы были более длинными, чем у современных пингвинов. По строению крылья имели сходство с летающими птицами.

Среда обитания 
Продолжительное время проводили на побережьях, а также прекрасно плавали и ныряли. Питались рыбой. Со временем не выдержали конкуренции с зубатыми китами.

Распространение 
Обитали на землях Антарктики, в том числе на острове Симор.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2017 года в род включают 2 вымерших вида:
  [syn. ]
  [syn. , orth. var.]

Примечания

Литература 
 Myrcha A., Jadwiszczak P., Tambussi C. P., Noriega J. I., Gazdzicki A., Tatur A., and Valle R. A. (2002). Taxonomic revision of Eocene Antarctic penguins based on tarsometatarsal morphology. Polish Polar Research 23(1): 5—46.

Вымершие пингвинообразные
Птицы эоцена
Птицы олигоцена
Птицы миоцена
Ископаемая фауна Антарктики